Ansonia ist der Name mehrerer 

Orte in Kanada:
 Ansonia (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Ansonia (Connecticut), im New Haven County
 Ansonia (Ohio), im Darke County
 Ansonia (Pennsylvania), im Tioga County

Sonstiges:
 Ansonia (Gattung), eine Tiergattung aus der Familie der Kröten
 The Ansonia, ein Appartementhaus in New York City
 Ansonia Airfield, Airport im New Haven County, Connecticut

im NRHP gelistete Objekte:
 Ansonia Hotel, in New York, New York, ID-Nr. 80002665
 Ansonia Library, in Ansonia, Connecticut, ID-Nr. 85001828